Aesch (Basel-Landschaft), een gemeente in het Zwitserse kanton Bazel-Landschap
Aesch (Luzern), een gemeente in het Zwitserse kanton Luzern
Aesch (Zürich), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich